

Geografia
Pilar, città dell'Argentina, capoluogo del partido omonimo
 Partido di Pilar, partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
Pilar – comune dell'Argentina, nella provincia di Córdoba (dipartimento di Río Segundo)
 Pilar, comune brasiliano dello stato dell'Alagoas
 Pilar, comune brasiliano dello stato della Paraíba
 Pilar, municipalità delle Filippine nella Provincia di Abra
 Pilar, municipalità delle Filippine nella Provincia di Bataan
 Pilar, municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol
 Pilar, municipalità delle Filippine nella Provincia di Capiz
 Pilar, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
 Pilar, municipalità delle Filippine nella Provincia di Sorsogon
 Pilar, municipalità delle Filippine nella Provincia di Surigao del Norte
 Pilar, città del Paraguay, capoluogo del Dipartimento di Ñeembucú

Onomastica
 Pilar, nome femminile tipicamente spagnolo

Altro 
 Pilar, casa discografica
 Nostra Signora del Pilar, titolo con cui è venerata Maria, madre di Gesù a Saragozza
 Pilar, cantautrice italiana

Pagine correlate 
 El Pilar